Franz Jung (1888–1963), niemiecki pisarz, ekonomista i polityk
 Franz Jung (ur. 1936), duchowny katolicki, wielki dziekan kłodzki 1983–2012
 Franz Josef Jung (ur. 1949), polityk CDU, minister obrony Niemiec i minister pracy w rządach Angeli Merkel 2005–2009
 Franz Jung (ur. 1966), niemiecki biskup katolicki